Legrant ist der Familienname folgender Personen:

 David Legrant (1923–2011), US-amerikanischer Schauspiellehrer
 Guillaume Legrant (* um 1380; † nach 1450), französischer Komponist und Kleriker